Клинтон () — не имеющий официального органа самоуправления населённый пункт расположенный в округе Принс-Джорджес, штата Мэриленд, США. До гражданской войны в США Клинтон был известен как Сэрраттсвиль (). В 2010 году население было . Исторически Клинтон известен в связи с убийством Авраама Линкольна. Соседствует с городками , ,  и авиабазой Эндрюс.

История 
Клинтон был основан в 1770-х. Город в то время назывался Вилла Саррет, и был просто несколькими зданиями на пересечении дорог. В 1800-х, он стал известен как Сарретсвиль. Главное здение являлось одновременно почтовым отделением, гостиницей, таверной, и избирательным участком. Это здание принадлежало вдове Мэри Саррет;  принадлежавшее ей здание находилось в Вашингтоне.

14 и 15 апреля 1865 года, Джон Уилкс Бут, через два часа после убийства президента Авраама Линкольна, остановился в таверне Сарретсвилля чтобы забрать оружие и припасы. Правительство США предполагало, что Мэри Саррет снабдила его этими припасами и находилась в сговоре с заговорщиками, одним из которых был её сын, . Она была признана соучастницей убийства Линкольна и повешена 7 июля 1865. (В настоящее время её дом является , посвящённым убийству). Из-за плохой славы имени Саррет почтовая служба США переименовала город в Робистаун ().

В 1879, Робистаун переименовали в Клинтон. Местная школа, однако, продолжает носить имя .

Основной рост населения случился в 1950-х, в связи с расширением расположенной неподалёку авиабазы Эндрюс.

С 4 апреля 1964 по 13 августа 1965 в одиночной камере в Клинтоне удерживался и допрашивался Юрий Носенко — сотрудник КГБ, перебежчик в США.

Люди, связанные с городом 
 Данте Каннингем, баскетболист
 Марша Харден, актриса
 Тараджи Хенсон, актриса
 Тай Лоусон, баскетболист
 Юрий Носенко, сотрудник КГБ, перебежчик в США
 Делонте Уэст, баскетболист
 Лора Райт, актриса

Примечания 

Города Мэриленда